Радиотехнический институт — многозначный термин:

Академические институты:
 Радиотехнический институт Академии наук СССР (РТИ АН СССР, с 1957 по 1992 год), из него:
 Радиотехнический институт имени академика А. Л. Минца Российской Академии наук (РТИ РАН с 1992 года).
 Московский радиотехнический институт Российской Академии наук (МРТИ РАН), выделился из РТИ АН СССР в 1976-1977 годах.

Прочие научно-исследовательские институты:
 Центральный научно-исследовательский радиотехнический институт имени академика А. И. Берга (ЦНИРТИ)
 Московский научно-исследовательский радиотехнический институт (МНИРТИ)
 Яузский радиотехнический институт (ЯРТИ) (с 1966 по 1971 годы).
 Ленинградский научно-исследовательский радиотехнический институт (ЛНИРТИ)
 Калужский научно-исследовательский радиотехнический институт (КНИРТИ) в г. Жуков, в составе ОАО «Концерн «Радиоэлектронные технологии»» Государственной корпорации «Ростех».
 Научно-исследовательский радиотехнический институт (НИРТИ, с 1966 по 1972 годы)

В Польше:
  (ITR)
  (с 1929 по 1933 год, директор Грошковский, Януш)

Высшие учебные заведения:
 Рязанский радиотехнический институт (Рязанский РТИ, РРТИ) (до 1993 года)
 Таганрогский радиотехнический институт (Таганрогский РТИ, ТРТИ) (до 1993 года)
 Минский радиотехнический институт (Минский РТИ, МРТИ) (до 1993 года)
 Радиотехнический институт — РТФ — с 2005 года в составе Уральского государственного технического университета — УПИ, бывший Радиотехнический факультет

См. также 
 РТИ